Toponímia:
 Austràlia:
 Bangor (Nova Gal·les del Sud)
 Bangor (Tasmània)
 Canadà:
 Bangor (Nova Escòcia)
 Bangor (Ontàrio)
 Bangor (illa del Príncep Eduard)
 Bangor (Saskatchewan)
 França:
 Bangor (Morbihan), Ar Mor-Bihan, Bretanya
 Regne Unit:
 Bangor (Gwynned)
 Bangor (Down), Irlanda del Nord
 Bangor-Is-y-Coed, Bangor Is-Coed o Bangor-on-Dee, Wrexham, Gal·les
 Estats Units d'Amèrica:
 Bangor (Alabama)
 Bangor (Califòrnia)
 Bangor (Maine)
 Bangor (Michigan)
 Bangor (Nova York)
 Bangor (Pennsilvània)
 Bangor (Washington)
 Bangor (Wisconsin)
 Bangor International Airport
 Bangor Township (Dakota del Sud)
 Bangor Township (Iowa)
 Bangor Township (Minnesota)
 Bangor Township (Comtat de Bay), Michigan
 Bangor Township (Comtat de Van Buren), Michigan
 East Bangor, Pennsilvània
 Organitzacions:
 Bangor F.C., club de futbol nord-irlandès
 Bangor City Football Club, club de futbol gal·lès